Epichnopterix nudella är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1900. Epichnopterix nudella ingår i släktet Epichnopterix och familjen säckspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säckspinnare
nudella